The Actress – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Powers Picture Plays
The Actress – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The Actress – cortometraggio del 1913 diretto da Richard Ridgely
The Actress – cortometraggio del 1913 diretto da Ashley Miller
The Actress – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Powers Picture Plays
L'attrice (The Actress) – film del 1928 diretto da Sidney Franklin 
L'attrice (The Actress) – film del 1953 diretto da George Cukor